Kubu ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Kubů (* 1951), tschechischer Historiker
 Gustav Kubu, österreichischer Gewichtheber
 Jone Kubu (* um 1961), fidschianischer Rugby-Union-Spieler 

Kubu steht für:
 Kubu (Volk) (Orang Kubu), südostasiatisches Volk 
 Kubu (Kecamatan), Distrikt im Regierungsbezirk Karangasem, Bali, Indonesien
 Kubu (Kubu), Ort im Distrikt Kubu, Regierungsbezirk Karangasem, Bali, Indonesien
 Kuala Kubu, Ort im Bezirk Hulu Selangor, Malaysia